Trnovica (Dubrovačko primorje), een plaats in de gemeente Dubrovačko primorje in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
Trnovica (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica